Haus der Kultur steht für:

 Haus der Kultur (Güstrow)
 Haus der Kultur (Schwerin)
 Haus der Kultur (Reckendorf) Ehemalige Synagoge in Reckendorf, Lkr. Bamberg / Oberfranken

Siehe auch:
 Kulturhaus, allgemeiner Begriff
 Haus der Kultur und Bildung, Neubrandenburg
 Haus der Kulturen der Welt, Berlin